Влади́мир Льво́вич Касси́ль (24 августа 1934 — 5 апреля 2017, Москва) — советский и российский реаниматолог, доктор медицинских наук (1980), заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор (1986). Почётный член Федерации анестезиологов и реаниматологов России, член редколлегий двух авторитетных научных журналов. Сын Льва Абрамовича Кассиля и Елены Ильиничны Кассиль.

Биография 
В 1958 г. окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, прошел профессиональный путь от врача неотложной помощи до известного ученого и опытного клинициста. 

Занимался темами ацидоза, вентиляции лёгких, искусственного дыхания, смежными вопросами онкологии. Входил в число первых отечественных реаниматологов, специалистов в области интенсивной терапии. Внес существенный вклад в проблемы диагностики и лечения острой дыхательной недостаточности, в разработку различных методов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Им предложена классификация острой дыхательной недостаточности, научно обоснован и внедрен в клиническую практику принцип адаптации аппарата ИВЛ к больному (а не больного к аппарату), разработана методика проведения ИВЛ и вспомогательной вентиляции легких при различных формах нарушения дыхания, впервые выявлен и описан эффект внутреннего положительного давления в конце выдоха (ауто-ПДКВ) в процессе респираторной поддержки. Являлся одним из пионеров в разработке метода высокочастотной ИВЛ, применения чрескатетерной искусственной и вспомогательной вентиляции легких.

Выступил создателем на базе Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина отделения госпитальной терапии и функциональной диагностики.

С 2005 года профессор МОНИКИ им М. Ф. Владимирского.

Под его научным руководством подготовлены 17 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Им опубликованы более 270 научных работ, в том числе 9 монографий и руководств, зарегистрированы 3 изобретения.

Несколько поколений врачей анестезиологов-реаниматологов учились азам и основным правилам респираторной поддержки по его монографиям.

Научные работы 
 Методы искусственного дыхания. — , 1968.
 Искусственная вентиляция легких в реаниматологии (в соавторстве). — , 1977.
 Высокочастотная вентиляция легких. — , 1992 (в соавторстве).
 и другие.

Награды и звания 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).

Примечания

Ссылки 
 Российская Еврейская Энциклопедия 
 Статья к 80-летию со дня рождения (2014)
 Журнал «Вместе против рака» (2004) 

Умершие 5 апреля
Умершие в 2017 году
Умершие в Москве
Врачи СССР
Врачи России
Лев Кассиль